San Juan Bosco (span.) heißen:

 Hl. Johannes Bosco (1815–1888), Ordensgründer der Salesianer Don Boscos

geographisch:
 Kanton San Juan Bosco, Provinz Morona Santiago, Ecuador
 San Juan Bosco (Ecuador), Ort in der Provinz Morona Santiago, Ecuador

sowie:
 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut
 zahlreiche Kirchen und Kapellen des Spanischsprachigen, siehe Don-Bosco-Kirche

Siehe auch:
 Liste Johannes Bosco als Namensstifter, Saint Jean Bosco, San Giovanni Bosco, Don Bosco (Begriffsklärung), Dom Bosco